

Musica 
 Fables – album di Jean-Luc Ponty del 1985
 Fables – album degli 8stops7 del 2010

Altro 
 Fables – fumetto della Vertigo

Pagine correlate 
Fable